3-й неофициальный чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в городе Тампере с 26 декабря 1975 года по 1 января 1976 года. Звание чемпиона мира разыгрывали пять сборных по круговой системе. Победу одержали хоккеисты сборной СССР, 2 место заняла сборная Канады. Бронзовые медали достались сборной Чехословакии.

Итоговая таблица и результаты

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 
Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Сергей Бабарико
 Защитник:  Василий Первухин
 Нападающий:  Валерий Евстифеев

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Павол Шварни
 Защитники:  Василий Первухин —  Бьорн Юханссон
 Нападающие:  Питер Марш —  Карел Голий —  Валерий Евстифеев

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

1975 год в хоккее
1976 год в хоккее
Декабрь 1975 года
Январь 1976 года
Спорт в Финляндии в 1975 году
Спорт в Финляндии в 1976 году
Международные спортивные соревнования в Тампере
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Чемпионаты мира в Финляндии